Piazza del Duomo ou Piazza Duomo est un nom porté par de nombreuses places italiennes qui accueillent la cathédrale ou l’église principale d’une ville. Parmi celles-ci, on peut citer :
 Piazza del Duomo à Acqui Terme
 Piazza del Duomo à Belluno
 Piazza del Duomo à Bergame
 Piazza del Duomo à Catane
 Piazza del Duomo à Côme
 Piazza del Duomo à Florence
 Piazza del Duomo à Giarre
 Piazza del Duomo à Lecce
 Piazza del Duomo à Milan
 Piazza Duomo à Monza
 Piazza del Duomo à Pise, plus souvent appelée Piazza dei Miracoli
 Piazza del Duomo à Prato
 Piazza del Duomo à Reggio d'Émilie
 Piazza del Duomo à San Gimignano
 Piazza del Duomo  à Sienne
 Piazza del Duomo à Trente

 00